bł. Klara z Rimini (1280–1326) – włoska klaryska
 bł. Klara Gambacorta (1362–2420) – włoska dominikanka
 bł. Klara Yamada (1580–1622) – japońska męczennica
 bł. Klara Fey (1815–1894) – niemiecka zakonnica, założycielka Sióstr Ubogich Dzieciątka Jezus
 bł. Klara Bosatta (1858–1887) – włoska zakonnica, założycielka Córek Matki Bożej Opatrzności
 bł. Klara Szczęsna (1863–1916) – polska zakonnica, współzałożycielka sercanek
 bł. Klara od NMP Naszej Nadziei Ezcurra Urrutia (1896–1936) – baskijska karmelitanka miłosierdzia, męczennica
 bł. Klara Badano (1971–1990) – włoska członkini Ruchu Focolari

Zobacz też 
 Święta Klara